De Liguoro ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio De Liguoro (1895–1952), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Giuseppe De Liguoro (1869–1944), italienischer Regisseur und Schauspieler
 Rina De Liguoro (1892–1966), italienische Schauspielerin
 Wladimiro De Liguoro (1893–1968), italienischer Schauspieler und Regisseur